Ван Поппель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Поппель, Бой (род. 1988) — голландский профессиональный шоссейный велогонщик
 Ван Поппель, Данни (род. 1993) — голландский профессиональный шоссейный велогонщик
 Ван Поппель, Жан-Поль (род. 1962) — голландский профессиональный шоссейный велогонщик